Список эпизодов американского драматического телесериала «Лучше звоните Солу», созданного Винсом Гиллиганом и Питером Гулдом; сериал является приквелом и спин-оффом сериала «Во все тяжкие» (2008—2013).

Обзор сезонов

Список эпизодов

Сезон 1 (2015)

Сезон 2 (2016)

Сезон 3 (2017)

Сезон 4 (2018)

Сезон 5 (2020)

Сезон 6 (2022)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Список эпизодов сериала «Лучше звоните Солу» на Internet Movie Database

Лучше звоните Солу